Batalla de Cambrai (1917), batalla del front occidental de la Primera Guerra Mundial on s'usaren per primera vegada tancs de forma massiva
 Batalla de Cambrai (1918), batalla del front occidental de la Primera Guerra Mundial durant la darrera ofensiva aliada